Wasserstelz ist der Name von drei Burgen:

 Burg Rotwasserstelz, auch Schloss Rötteln oder Röteln genannt, eine Burg in der Gemeinde Hohentengen  
 Schwarzwasserstelz, eine ehemalige Burganlage und Bunker im Rhein bei Kaiserstuhl, Kanton Aargau
 Burgruine Weisswasserstelz, eine Burgruine bei Hohentengen am Hochrhein

Wasserstelz ist außerdem der Familienname von

 Wasserstelz (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Johann Heggenzer von Wasserstelz († 1512), Großprior